Зыря́нка — деревня, существовавшая возле одноимённой речки на территории современного Советского района Новосибирска. Дата основания неизвестна.

История 
Зырянка располагалась на месте современного Центрального сибирского ботанического сада. По одной из версий название деревни происходит от фамилии Зырянинов, по другой — от зырян, переселившихся в эти места в начале XIX века, также существует предположение, что имя поселению дала речка Зырянка.

Кладбище 
На территории ботанического сада находится заброшенное кладбище Зырянки .

После исчезновения деревни здесь продолжали появляться новые захоронения. Сохранились ограждения и памятники могил, последние из которых датируются 1960–1970 годами.

См. также 
 Кирово
 Чербусы

Примечания 

Населённые пункты, вошедшие в состав Новосибирска
Советский район Новосибирска